Элкинс () — город в штате Западная Виргиния (США). Он является окружным центром округа Рэндольф. В 2010 году в городе проживало 7094 человека.

География 
Элкинс находится у места впадения в реку Тигарт притока Лидин-Крик. Средняя высота города — 610 метров над уровнем моря.

В Элкинсе расположена штаб-квартира национального леса США , занимающего площадь 3725 км².

Общая площадь города 8,88 квадратных километров и всё это суша.

История 
Город Элкинс лежит в излучине реки Тигарт. В 1889 году была построена железная дорога West Virginia Central and Pittsburg Railway, что открыло для промышленного развития огромную территорию. На территории Элкинса находилась небольшая деревня Лидсвилл. В 1890 году город был инкорпорирован под названием Элкинс в честь сенатора Стивеном Элкинса, который вместе с сенатором Генри Дэвисом Гассауем () участвовал в проведении железной дороги в город. Элкинс стал центром округа в 1900 году. В 1904 году было закончено строительство здания для окружного суда округа Рэндольф, оно было построено в . В 1905 году открыта дорога Western Maryland Railway, через Элкинс начали курсировать пассажирские поезда. К 1918 году через город проходило 18 ежедневных поездов. Широкое развитие в США сети автодорог, развитие автомобильных перевозок, появление реактивной авиации постепенно «убивало» железную дорогу, но до 1958 года пассажирские перевозки всё ещё существовали.

Демография 
По данным переписи 2010 года население Элкинса составляло 7094 человека (из них 48,0 % мужчин и 52,0 % женщин), было 3038 домашних хозяйства и 1756 семей. Расовый состав: белые — 96,5 %, коренные американцы — 0,2 %, афроамериканцы — 1,2, азиаты — 0,8 % и представители двух и более рас — 1,2 %.

Из 3038 домашних хозяйств 40,6 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары (13,7 % с детьми младше 18 лет), в 12,5 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 4,8 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 42,2 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство вели 2,19 человека, а средний размер семьи — 2,8 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 20,9 % — жители младше 18 лет, 6,0 % — между 18 и 21 годами, 55,5 % — от 21 до 65 лет и 17,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 39,6 года. На каждые 100 женщин приходилось 92,4 мужчины, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 88,4 мужчин сопоставимого возраста.

В 2014 году из 5958 трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 3342 человек. При этом мужчины имели медианный доход в 40 129 долларов США в год против 28 370 долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в 56 500 $, на домашнее хозяйство — в 41 087 $. Доход на душу населения — 22 442 $. 11,7 % от всего числа семей и 18,9 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Динамика численности населения:

Климат 
По классификации климатов Кёппена климат Элкинса относится к влажному континентальному. Средняя температура в году — 10,2 °C, самый тёплый месяц — июль (средняя температура 21,1 °C), самый холодный — январь (средняя температура -1,6 °C). Среднее количество осадков в году 1165,9 мм.

Примечания

Ссылки 
 

Города Западной Виргинии
Окружные центры Западной Виргинии